Franciaország
Saint-Pierremont, település Aisne megyében
Saint-Pierremont, település Ardennes megyében
Saint-Pierremont, település Vosges megyében